Minerva Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Minerva Township (Iowa)
 Minerva Township (Minnesota)